Ребич:
 Ребич, Анте (род. 1993) — хорватский футболист.
 Ребич, Никола (род. 1995) — сербский баскетболист
  — деревня в Хорватии, часть общины Удбина в жупании Личко-Сеньска.